Albee Brook ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Albee Brook (Deerfield River), Fluss in Massachusetts
 Albee Brook (White River), Fluss in Vermont